El término desconexión (lo opuesto a la conexión) puede referirse a:
 Desconexión de una red:
 Desconexión o pérdida de conexión a una red de comunicación (Internet, red telefónica,...).
 Desconexión de la red eléctrica: puede ser tanto la interrupción del suministro eléctrico como la independencia por parte del consumidor de la red eléctrica;
 Desconexión (en:), en la Cienciología, pérdida de todo vínculo entre un miembro de esta iglesia y un familiar o amigo considerado opuesto a ella;
 Desconexión territorial, un bloque de emisión que es diferente en distintos territorios de la región o del país donde se emite una emisora de radio o canal de televisión;
 Desconexión o separación de un territorio:
 Desconexión, concepto desarrollado por el pensador Samir Amin que se refiere a la necesidad que tienen los países en vías de desarrollo de cortar sus relaciones con el capitalismo internacional;
 Desconexión entre Cataluña y España, una forma de referirse a la hipotética independencia de Cataluña;
 Plan de desconexión israelí, plan de retirada de asentamientos israelíes de la franja de Gaza y Cisjordania que tuvo lugar en 2005;
 Desconexión de Jordania de Cisjordania, cese de la pretensión de soberanía de Jordania sobre Cisjordania en 1988
 Desconexión (en inglés Disconnect), película de 2012 dirigida por Henry Alex Rubin.